Стро́ганово — многозначный топоним:

 Ленинградская область:
 Строганово — посёлок при железнодорожной станции в Гатчинском районе.
 Строганово — железнодорожная станция Октябрьской железной дороги в Гатчинском районе.
 Ярославская область:
 Строганово — деревня в Ростовском районе Ярославской области.

См. также 
 Строганов
 Строгановка (значения)